Rivera steht für:
 Rivera (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Palais Rivera in Erding

Rivera steht für folgende Orte:
 Rivera TI, Schweiz
 Rivera (Buenos Aires), Argentinien
 Rivera (Cañar), Ecuador
 Rivera (Kolumbien), in Huila, Kolumbien
 Rivera (Uruguay), Uruguay
 Bernabé Rivera, Uruguays
 Departamento Rivera, Uruguay
 La Rivera, Bolivien
 Paterna de Rivera, Spanien
 Pico Rivera im Los Angeles County, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Rivera Peaks, Gebirge im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 Ribera (Begriffsklärung)